Metesi – abitanti di Meta (Civitella Roveto)
Metesi – abitanti di Meta (Italia)